Tela signifie toile en latin, et peut aussi désigner :
 Tela, une municipalité du Honduras ;
 la rivière  (río de Tela) ;
 le rappeur Tela ;
 la tela subserosa ;
 la tela chorioidea.